В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1114 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1114 году

Февраль 
 24 февраля —  —архиепископ Йоркский (1109—1114)

Март 
 6 марта — Святослав Владимирович — князь смоленский (1097—1113) князь переяславский (1113—1114)

Август 
 19 августа —  — епископ Хильдесхайма (1079—1114)

Ноябрь 
 29 ноября — Ричард Салернский — итальянский дворянин норманнского происхождения, представитель младшей ветви семейства Отвилей, участник первого Крестового похода, регент Эдессы (1104—1108). Погиб во время землетрясения.

Декабрь 
 1 декабря —  — соучредительница аббатства Фонтевро, мать Элоизы

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Алан Фиц-Флаад — бретонский рыцарь на службе у английского короля Генриха I, основатель английского дворянского рода Фицаланов и шотландского дворянского рода Стюартов, впоследствии — королей Шотландии и Англии.
  — кастильский аристократ и военный лидер, правитель Толедо
 Алипий Печерский — преподобный святой, киевский мозаичист, первый известный по имени русский иконописец
 Кукша Печерский — иеромонах Киево-Печерского монастыря, священномученик. Дата смерти предположительна.
 Нестор Летописец — древнерусский летописец, агиограф, монах Киево-Печерского монастыря. Канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных, входит в список святых Римско-Католической церкви
 Пимен Постник — монах Киево-Печерского монастыря, святой православной церкви .
  — императрица-консорт Японии (1093—1107)

См. также 
 Список умерших в 1113 году
 Список умерших в 1115 году

1114